Gorgona kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Gorgona, Colombia – en ö cirka 50  utanför colombianska stillahavskusten.

Italien 

 Gorgona, Italien, ö, Toscana, Provincia di Livorno, 

Robotskapade Italienförgreningar